La saison 2004-2005 de 1. Bundesliga était la quarante-deuxième édition de la première division allemande.

Lors de cette saison, le Werder Brême a tenté de conserver son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.

Huit places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la neuvième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 2004-2005.

C'est le Bayern Munich qui a été sacré champion d'Allemagne lors de cette saison, et ceci pour la dix-neuvième fois.

Les 18 clubs participants

Compétition

Pré-saison

Moments forts de la saison

Qualifications en coupes d'Europe 

À l'issue de la saison, les clubs placés aux deux premières places du championnat se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2005-2006, le club arrivé troisième s'est quant à lui qualifié pour le troisième tour préliminaire de cette même Ligue des champions.

Le vainqueur et le finaliste de la DFB-Pokal ayant fini dans les cinq premiers du championnat, les trois places en Coupe UEFA 2005-2006 sont revenues au quatrième, au cinquième et au sixième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.

Les septième, huitième et neuvième du championnat ont quant à eux pris les trois places en Coupe Intertoto 2005.

Il est à noter que dans le cadre du prix Fair-Play de l'UEFA, le FSV Mainz a récupéré une place supplémentaire pour le premier tour de qualification de la Coupe UEFA.

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football

Liens externes 
 (en) Allemagne RSSSF
 (en)/(de) Site officiel

2004-2005
Allemagne 2004-2005
Allemagne 2004-2005
Allemagne